Władysław I Herman (ok. 1043–1102) – książę Polski 1079–1102
 Władysław I (zm. 1125) – książę Czech 1109–1117, 1120–1125
 Władysław I Święty (1040/48–1095) – król Węgier 1077–1095
 Władysław I (1207–1227) – margrabia Moraw 1224–1227
 Władysław I Łokietek (1260/61–1333) – król Polski 1320–1333
 Władysław I (1275/80–1321/24) – książę oświęcimski 1314/15–1321/24
 Władysław I Samoderżec (zm. ok. 1377) – hospodar Wołoszczyzny 1364–1377
 Władysław I (1376/77–1414) – król Neapolu 1389–1414
 Władysław I (1398/1411–1455) – książę płocki 1426–1455